El término mimosa puede referirse, en esta enciclopedia:

En botánica
 a mimosa, el nombre vernáculo en castellano, y también en algunas otras lenguas romances, de Acacia dealbata;
 a mimosa, el nombre de un género de plantas de la familia Fabaceae (fabáceas), encuadrada en la subfamilia Mimosoideae;
 a Mimosa hostilis, un árbol espinoso de corteza color castaño rojizo, conocido popularmente como jurema, jurema preta, catinga o tepezcohuite de Brasil;

En astronomía
 a Mimosa, uno de los nombres que recibe la estrella Becrux o Beta Crucis;
 a MIMOSA, un satélite artificial de la República Checa;

En literatura
 a Mimosa, una novela semiautobiográfica del escritor chino Zhang Xianliang, publicada en 1985, acerca del cautiverio de un disidente político;

En historia
 al Velero Mimosa, un barco en el que viajaron, desde Gales, Gran Bretaña, colonos hasta la Patagonia (Argentina);

En gastronomía (bebidas)
 a una mimosa, un cóctel elaborado con champán y zumo de naranja.